Рэндалл Томас Дэвидсон (; 7 апреля 1848, Эдинбург — 25 мая 1930, Лондон) — 96-й архиепископ Кентерберийский (1903—1928), барон Дэвидсон Ламбетский, член Тайного совета Великобритании, рыцарь Большого креста Королевского викторианского ордена.

Биография 
Сын эдинбургского торговца зерном Генри Дэвидсона и Генриетты Суинтон, дочери Джона Кэмпбелла Суинтона из Киммерпэйма; родители были шотландскими пресвитерианами. В детстве обучался в маленьких частных школах, которые не обеспечивали высокого уровня образования, и всю жизнь сетовал на свои недостаточные познания в латинском и греческом языках. Позднее учился в школе Хэрроу (Harrow) и в Тринити колледже Оксфордского университета. В последний год обучения вследствие несчастного случая получил огнестрельное ранение и до конца жизни страдал выпадением грыжи.

Рукоположённый в священника в 1875 году, Дэвидсон становится настоятелем домовой часовни архиепископа Кентерберийского Арчибальда Тэйта (Archibald C. Tait) и вскоре завоёвывает доверие королевы Виктории, что способствует его назначению деканом Виндзора (Dean of Windsor) в 1883 году, епископом Рочестерским (bishop of Rochester) в 1891 году и епископом Уинчестерским (bishop of Winchester) — в 1895 году, в 1903 году он получает кафедру архиепископа Кентерберийского.

В 1902 и 1906 годах Дэвидсон активно участвует в развернувшихся диспутах, стремясь примирить экстремистские позиции противников в вопросах преподавания религии в школе и надлежащего количества ритуалов во время богослужений. Его речь в палате лордов оказала решающее воздействие на англиканских епископов, склонив их к поддержке усилий премьер-министра Генри Асквита, направленных на сокращение полномочий этой палаты, которые в конечном итоге были оформлены биллем в 1911 году.

Дэвидсон активно участвует в экуменическом движении, председательствует на Ламбетской конференции (Lambeth Conference) 1920 года и способствует укреплению связей с восточными православными церквями, что позволило повысить авторитет Церкви Англии за рубежом. Хотя его предложения по пересмотру англиканского молитвослова (The Book of Common Prayer) не находят поддержки в Палате общин, Дэвидсон становится председателем учреждённой в 1919 году Церковной ассамблеи — предтечи нынешнего Генерального синода Церкви Англии (General Synod of the Church of England) — и проводит её через трудности первых лет существования.

После ухода на покой в 1928 году получает титул 1-го барона Дэвидсона Ламбетского, но, в силу бездетности его брака, титул ни к кому не переходит по наследству. Дэвидсон умирает в 1930 году, его вдова Эдит Тэйт, дочь архиепископа Кентерберийского Арчибальда Тэйта, на которой он женился в 1878 году, — в июне 1936 года.

Основные труды 
 Life of Archbishop Tait, 2 vol. (1891)
 The Christian opportunity; being sermons and speeches delivered in America (1904)
 Captains and comrades in the faith sermons historical and biographical (1911)
 The Character and Call of the Church of England (1912)
 Kikuyu (1915)
 The six Lambeth conferences, 1867—1920 (1920)

Примечания

Литература 
 Twenty-five years as Archbishop of Canterbury by Charles Herbert
 The ancestry of Randall Thomas Davidson, D.D. (Archbishop of Canterbury) a chapter in Scottish biography by Adam Philip
 Offener Brief an den Erzbischof von Canterbury, Herrn Randall Cantuar by Otto Baudissin
 Memorandum in reply to the letter of His Grace the Lord Archbishop of Canterbury: and of His grace the Lord Archbishop of York by Church of England in Natal Defence Association

Ссылки 
 Britannica Online
 WorldCat Identities

Выпускники Тринити-колледжа (Оксфорд)
Епископы Рочестера
Епископы Уинчестера
Государственные деятели Англии
Англиканские архиепископы Кентерберийские